Натуральне число 970
 970 рік до нашої ери
 970 рік нашої ери